Киалами (, от Khaya lami – „моят дом“ на зулу) е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се до град Мидранд, РЮА.

История 
Трасето за първи път е домакин на състезание от Формула 1 през 1967 г. и първи победител в Голямата награда на ЮАР е Педро Родригес със Купър-Мазерати, а пол позишън е за Джак Брабам от Брабам-Репко с време 1:28.3 и най-бързата обиколка е за Дени Хълм, също от този тим 1:29.9.

За последен път състезание на старото трасе е проведено през 1985 г. и след това няма състезания до 1992 година. Новото трасе е с дължина 4,2 км (2,4 мили) и се връща в календара на Формула 1 през 1992 г.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Всички стартове в историята на Формула 1

Писти от Формула 1
Спортни съоръжения в ЮАР
Автомобилен спорт в ЮАР